Harmsdorf kan syfta på följande platser:

Tyskland 

 Harmsdorf, Ostholstein, ort och kommun, Schleswig-Holstein, 
 Harmsdorf, Lauenburg, ort och kommun, Schleswig-Holstein,